AXL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 894 амінокислот, а молекулярна маса — 98 336.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, рецепторів клітини-хазяїна для входу вірусу, рецепторів, тирозинових протеїнкіназ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як імунітет, вроджений імунітет, взаємодія хазяїн-вірус, диференціація клітин, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Тирозинкіназні рецептори